Pitcher se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Pitcher
 Zina Pitcher